Ђорђе Стратимировић:

 Ђорђе Стратимировић (војсковођа)
 Ђорђе Стратимировић (археолог)